Лавро́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 
 
 Лаврова, Екатерина Николаевна (известна как: Васильева; 1829—1877) — российская актриса.
 Лаврова, Клавдия Николаевна (1892—после 1927) — русская поэтесса, литературовед.
 Лаврова, Лилия Вадимовна (род. 1989) — российская актриса.
 Лаврова, Маргарита Артуровна (1928—2022) — советская и российская оперная певица, заслуженная артистка РСФСР (1968).
 Лаврова, Мария Кирилловна (род. 1965) — актриса.
 Лаврова, Наталья Александровна (1984—2010) — российская гимнастка.
 
 Лаврова, Светлана Аркадьевна (род. 1964) — детский писатель.

Двойные фамилии 
 Лаврова-Берг, Марина Давыдовна (1897—1942) — советский астроном.
 Лаврова-Глинка, Ксения Олеговна (род. 1977) — российская актриса.

Топонимы 
 Лаврова — река в России, протекает в Архангельской области. См. также